

Вдоль северного и северо-западного берега острова Новая Гвинея

Вулканы Новой Британии

Вулканы острова Новая Гвинея

Вулканы островов Д’Антркастро

Вулканы Адмиралтейско-Соломоновой островной дуги

Примечания

Ссылки 

Папуа — Новая Гвинея

Вулканы